Лимбург се може односити на:
 Лимбург (Белгија), једна од пет покрајина белгијског региона Фландрије
 Лимбург (Холандија), најјужнија од дванаест покрајина Холандије
 Лимбург на Лани, општина у немачкој савезној држави Хесен
 браћа Лимбург, Херман, Паул и Јохан; крај. 14. и почетак 15. века, холандски минијатурни сликари из града Најмеген
 Војводство Лимбург
 Војводство Лимбург (1839—1867)

Види још 
 Лимбургерхоф, општина у немачкој савезној држави Рајна-Палатинат